«Mea Culpa» — песня немецкой нью-эйдж-группы Enigma, второй сингл с альбома MCMXC a.D., изданный в феврале 1991 года под названием «Mea Culpa (Part II)». Как и предыдущий сингл «Sadeness (Part I)», «Mea Culpa» написана и исполняется на французском и латинском языках, хотя и имеет одну фразу на английском.

Позиции в чартах

Сертификации

Примечания 

Песни Enigma
Синглы 1991 года
Песни по алфавиту
Песни 1991 года
Синглы, возглавлявшие хит-парад Канады
Песни, написанные Михаэлем Крету